est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hétérocycle
 Dioxine
 1,4-dioxine, numéro CAS 
 2-furanone ou 2-furone, numéro CAS 
 dicétène, numéro CAS